WLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Willows (Stati Uniti)